Roberto Payán kan syfta på:

Colombia 

 Roberto Payán (kommun i Colombia), Nariño, 
 San José (ort i Colombia, Nariño),